Общество с ограниченной ответственностью «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» (ООО «МИГ «КТЗ») — российский машиностроительный концерн, входящий в федеральный перечень системообразующих организаций. Основан в 1996 году. Главный офис в Чебоксарах.

История 
История концерна «Тракторные заводы» начинается с момента приобретения в 1996 году пакета акций ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов».

В разные периоды в состав концерна входили такие крупные предприятия, как: 
ОАО «Онежский тракторный завод», 
ПАО «Курганмашзавод», 
ОАО «ТК «Волгоградский тракторный завод», 
ОАО «Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ», 
«ООО «ЗКЛЗ», 
ОАО «Краслесмаш», 
АО «НИИ стали» 
и другие.

1998 — литейное производство выделено в отдельное предприятие;

2000 — создание торгово-сервисных центров и складов в крупнейших регионах РФ;

2002 — зарегистрирован товарный знак ЧЕТРА на линейку промышленной продукции.

2003 — в состав Концерна влилось ОАО «Чебоксарский агрегатный завод».

2004 — в состав Концерна влился Липецкий тракторный завод — одно из основных предприятий города Липецка.

2005 — взят в аренду имущественный комплекс ФГУП «Канашский вагоноремонтный завод».

2006 — в Чебоксарах создано ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа по управлению большей части предприятий Концерна.

2006 — приобретён «Алтайский моторный завод».

2008 — при финансовой поддержке концерна «Тракторные заводы» и Министерства образования Российской Федерации в рамках системы частно-государственного партнерства и национального проекта «Образование» на базе Чебоксарского электромеханического колледжа создан Центр подготовки рабочих и специалистов для высокотехнологичных производств в машиностроении.

2008 – в Москве на стадионе технических видов спорта «Крылатское», при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», был проведен отраслевой проект — Неделя «Концерна «Тракторные заводы» — под девизом: «Сделано в России». Впервые российскому и международному сообществу была представлена целая гамма отечественной конкурентоспособной инновационной техники, разработанной специализированными конструкторскими бюро и произведенной крупнейшими машиностроительными предприятиями России с использованием новейших технологий.

2010 — ОАО «Промтрактор» в рамках рабочей поездки в Чувашскую Республику посетил Председатель Правительства РФ Владимир Путин.

2011 — в Чебоксарах под эгидой Союза машиностроителей России открыт научно-технический Музей истории трактора.

2012 — концерн «Тракторные заводы» занял 142-е место в рейтинге крупнейших компаний России по объему реализации продукции, проводимом агентством «Эксперт РА» совместно с журналом «Эксперт».

2015 — концерн представил новые образцы техники для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России на юбилейном параде Победы 9 Мая.

2016-2017 — в рамках указаний Президента РФ В. Путина и поручений Председателя правительства Д. Медведева в целях реструктуризации концерна «Тракторные заводы» и обеспечения бесперебойного функционирования ключевых предприятий Концерна был разработан план выхода из кризиса;
2017 — государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» была запущена дефолтная стратегия в отношение предприятий Концерна, предполагающая введение процедур банкротства на большинстве организаций группы.

2018 — осуществлена передача прав требований к концерну от «ВЭБ.РФ» к совместному предприятию, созданному ГК «Ростех» и частным инвестором;
компании концерна выведены из-под управления ООО «ККУ Концерн «Тракторные заводы».
Все предприятия концерна разделены на военный и гражданский дивизионы; предприятия военного дивизиона переданы в контур управления ГК «Ростех»;.
Благодаря участию федеральных и региональных органов власти, а также привлечению частного инвестора, обеспечено сохранение производственных компетенций предприятий гражданского дивизиона, расположенных на территории Чувашской Республики, получены необходимые ресурсы для обеспечения положительной динамики развития деятельности, снятия социальной напряженности и увеличения количества рабочих мест;

2019 — в целях стабилизации социально-экономической ситуации и сохранения производственного и кадрового потенциала состоялась передача организаций военного и гражданского дивизионов Концерна новым собственникам. На предприятиях Концерна последовательно реализуется программа финансового оздоровления, благодаря которой заводы смогли выйти на производственные мощности в 360 тракторов, 12 000 вагонокомплектов и 4200 вагонов в год (по сравнению с 2018 годом рост производства тракторной техники увеличился в 2,5 раза, выпуск литейной продукции – в 4 раза, рост производства железнодорожной техники — в 3 раза).

Показатели деятельности 
Численность персонала на июль 2019 года: более 10 тыс. сотрудников.

24 сентября 2007 года в ежегодном рейтинге 500 крупнейших компаний России журнала «Финанс.» концерн занял 115 позицию (+74 пункта)

Собственники и руководство 
Собственником концерна является Акционерное общество «Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы». 

9 сентября 2019 года на должность генерального директора избран Андрей Валентинович Водопьянов.

Дело Михаила Болотина 
Основатель, бывший совладелец и бывший руководитель КТЗ с сентября 2021 года находится в СИЗО. Его подозревают в растрате 90 миллионов рублей. По версии ФСБ, Болотин в 2014-2015 годах присвоил часть средств государственного финансирования, направленного на разработку и производство БТР и БМП «Курганец» на Курганском машиностроительном заводе, входившем в состав концерна. В августе 2022 года бизнесмен признал вину. Тем не менее суд отказался отпустить его под домашний арест, поскольку он не вернул растраченные деньги.

Ссылки 
 Официальный сайт концерна
 «Безответственный персонаж» — крах «Тракторных заводов» заинтересовал ФСБ // ИА Regnum, 6 октября 2021

Примечания 

Тракторостроительные компании России
Производители вооружений России
Производители бронетехники